Чемпионат Южной Америки по волейболу среди клубных команд — ежегодный волейбольный турнир, проводимый Южноамериканской конфедерацией волейбола (CSV) среди сильнейших мужских и женских клубных команд стран региона.

Информация 
Турнир под названием Кубок южноамериканских чемпионов проводился в 1970—2002 (кроме 1975) среди мужских команд и в 1970—2000 (кроме 1974 и 1993) среди женских клубных команд стран-членов CSV. 

В 2001—2008 Бразильской конфедерацией волейбола проводился турнир на Кубок Салонпас, заменивший собой розыгрыш Кубка южноамериканских чемпионов для женских команд. В соревнованиях принимали участие сильнейшие команды из Бразилии, а также приглашённые команды из Аргентины, Италии, Японии, США, Франции, Пуэрто-Рико, Чили, Доминиканской Республики и других стран. Количество участников в разные годы было 6 или 8, причём половина из них — бразильские команды. Турнир проводился в разных городах Бразилии, а с 2004 — только в Сан-Паулу. Неизменными победителями становились команды из Бразилии — «Озаску» (2001, 2002, 2005, 2008), «Рексона-Адес» (Рио-де-Жанейро) (2004, 2006, 2007) и «Пиньейрос» (2003).

В 2009 году возобновлены соревнования сильнейших волейбольных клубных команд стран Южной Америки.

В 2022 в мужском турнире, проходившем со 2 по 6 марта в Контажене (Бразилия), приняли участие 9 команд. Тремя командами была представлена Бразилия, двумя — Аргентина, одной — Боливия, Перу, Уругвай и Чили. Соревнования состояли из предварительного этапа (3 группы) и плей-офф (полуфинал и финалы за 1-е и 3-е места). Победителем турнира в 6-й раз подряд стал бразильский «Сада-Крузейро» (Контажен), победивший в финале бразильскую команду «Минас-Тенис Клубе» 3:0. 3-е место заняла «Волей Рената» (Кампинас, Бразилия), 4-е — «Полисиаль де Формоса» (Формоса, Аргентина), 5-е — «Сьюдад Буэнос-Айрес» (Аргентина), 6-е — «Пирлесс» (Лима, Перу), 7-е — «Атлетико Боэмиос» (Монтевидео, Уругвай), 8-е — «Сан-Мартин» (Кочабамба, Боливия), 9-е — «Эксельсиор» (Сантьяго, Чили).

В женском турнире 2022 года, проходившем с 6 по 10 мая в Уберландии (Бразилия), приняли участие 6 команд: три из Бразилии и по одной из Перу, Чили и Боливии. Соревнования состояли из предварительного этапа (две группы) и плей-офф (полуфинал и финалы за 1-е и 3-е места). Чемпионский титул выиграла бразильская команда «Итамбе-Минас» (Белу-Оризонти, Бразилия), победившая в финале «Прая Клубе» (Уберландия) со счётом 3:2. 3-е место заняла «СеСИ-Бауру» (Бауру, Бразилия), 4-е — «Регатас Лима» (Лима, Перу), 5-е — «Бостон Колледж» (Сантьяго, Чили), 56-е — «Сан-Мартин» (Кочабамба, Боливия). 

Всего в проведённых 46 чемпионатах среди мужчин 39 раз побеждали команды из Бразилии и 7 раз — из Аргентины. Наиболее титулованным являются бразильский «Сада-Крузейро» (8 побед).

В 42 женских чемпионатах 34 раза первенствовали команды из Бразилии, 6 раз — из Перу и дважды — из Аргентины. Наиболее титулованной является бразильская «Флуминенсе» — 6 побед.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки и источники 
 Сайт CSV
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Волейбольные соревнования в Америке